Come on Down – EP dei Green River del 1985
 Come on Down – singolo dei Zeal & Ardor del 2017